Topografie oder Topographie (, und ) steht für:

 in den Geowissenschaften die Beschreibung der Erdoberfläche, siehe Gelände
 in der Geographie die Form- und Lagebeschreibung von Objekten an der Erdoberfläche, siehe Topografie (Kartografie)
 veraltet, eine kartografische Landesbeschreibung
 bemaßte Skizze zum Auffinden von Vermessungspunkten, die Punktbeschreibung
 die Geometrie und/oder Mikrostruktur von technischen Oberflächen, siehe Topografie (Messtechnik)
 in der Meteorologie eine Darstellung von Flächen gleichen Luftdrucks in der Erdatmosphäre, siehe Relative Topografie
 die Lage der Organe oder bestimmter Gewebestrukturen im Körper, topografische Anatomie, siehe Anatomie #Makroskopische Anatomie
 dreidimensionale Strukturen von Halbleitererzeugnissen, siehe Halbleiterschutzrecht

Siehe auch:
 Topographia (Werktitel)
 Topologie
 Topos